Жан VI:* Жан VI (1389—1442) — герцог Бретани из династии де Монфор, а также граф де Монфор-л’Амори, титулярный граф Ричмонд.
 Жан VI д’Аркур (1342—1389) — 3-й граф д’Аркур и д’Омаль, виконт де Шательро и де Сен-Совер, сеньор де Брион, д’Эльбеф, д’Аркот, Л’Ильебон и де Ла-Соссэ. См. также 
 Жан I
 Жан II
 Жан III
 Жан IV
 Жан V